Короткое замыкание (фильм, 1986) — американский кинофильм 1986 года
 Короткое замыкание 2 — американский кинофильм 1988 года
 Короткое замыкание (фильм, 2009) — российский фильм 2009 года